O Tour de France 1991 foi a 78º Volta a França, teve início no dia 6 de Julho e concluiu-se em 28 de Julho de 1991. A corrida foi composta por 22 etapas, no total mais de 3914 km, foram percorridos com uma média de 38,747 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 
 

1991
1991 no ciclismo
Desporto na França em 1991